hrabstwo Johnston (ang. Johnston County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Johnston (ang. Johnston County) w USA, w stanie Oklahoma